Graig Fawr är ett slott i Storbritannien.   Det ligger i kommunen Denbighshire och riksdelen Wales, i den södra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Graig Fawr ligger  meter över havet.

Terrängen runt Graig Fawr är platt västerut, men österut är den kuperad. Havet är nära Graig Fawr åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Graig Fawr. Runt Graig Fawr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Prestatyn,  km norr om Graig Fawr. Trakten runt Graig Fawr består i huvudsak av gräsmarker.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Wales